Tito může mít více významů:

přezdívka
 Josip Broz Tito (1892–1980) – jugoslávský komunistický politik, partyzán a později prezident
 Tito Vilanova (1968–2014) – katalánský fotbalista a trenér

příjmení
 Dennis Tito (1940) – americký podnikatel, první vesmírný turista

jméno
 Tito Okello (1914–1996) – ugandský politik a prezident

další významy
 La clemenza di Tito – operní libreto Pietra Metastasia
 Titus (opera) (La clemenza di Tito) – opera Wolfganga Amadea Mozarta z roku 1791
 Shovívavost Titova (Mysliveček) (La clemenza di Tito)
 Tito & Tarantula – americká rocková hudební skupina